Kowalów bezeichnete mehrere Dörfer in Polen:

 in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Wodzisław
 Kowalów (Rzepin), in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Rzepin
 Kowalów (Wiązów), in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Wiązów

Siehe auch:
 Kowaljow